Tenisowy turniej WTA Premier Series New Haven Open at Yale 2011 odbył się w dniach 21 sierpnia – 27 sierpnia w amerykańskim New Haven na kortach twardych. Pula nagród wyniosła 618 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Drabinka singla
 Drabinka debla
 Oficjalna strona turnieju

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Stanach Zjednoczonych